Cancela puede referirse a:

Cancela (verja): verjilla que se pone en el umbral de algunas casas para reservar el portal o zaguán del libre acceso del público. También verja, comúnmente de hierro y muy labrada, que en muchas casas de Andalucía sustituye a la puerta divisoria del portal y el patio, a fin de que las macetas y otros adornos se vean desde la calle.
Cancela (pretil): pretil de poca altura o recinto que limitaba el coro y el santuario de las antiguas iglesias.

Divisiones administrativas
Cancela (León), localidad del municipio de Sobrado, provincia de León.
Cancela (Abegondo), lugar de la parroquia de Folgoso, concello de Abegondo.
Cancela (Begonte), lugar de la parroquia de Gaibor, concello de Begonte.
Cancela (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Sobrada de Aguiar, concello de Otero de Rey.
A Cancela (Alfoz), lugar de la parroquia de Adelán, concello de Alfoz.
A Cancela (Arteijo), lugar de la parroquia de Sorrizo, concello de Arteixo.
A Cancela (Barro), lugar de la parroquia de Portela, concello de Barro.
A Cancela (Camariñas), lugar de la parroquia de Camariñas, concello de Camariñas.
A Cancela (Xaviña), lugar de la parroquia de Xaviña, concello de Camariñas.
A Cancela (Cerceda), lugar de la parroquia de Cerceda, concello de Cerceda.
A Cancela (Camporramiro), lugar de la parroquia de Camporramiro, concello de Chantada.
A Cancela (San Fiz de Asma), lugar de la parroquia de San Fiz de Asma, concello de Chantada.
A Cancela (Curtis), lugar de la parroquia de Curtis, concello de Curtis.
A Cancela (Friol), lugar de la parroquia de San Martiño de Condes, concello de Friol.
A Cancela (Láncara), lugar de la parroquia de Cedrón, concello de Láncara.
A Cancela (Mugardos), lugar de la parroquia de Franza, concello de Mugardos.
A Cancela (Las Nieves), lugar de la parroquia de Tortoreos, concello de Las Nieves.
A Cancela (Ortigueira), lugar de la parroquia de Barbos, concello de Ortigueira.
A Cancela (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Dordaño, concello de Oza-Cesuras.
A Cancela (Páramo), lugar de la parroquia de Friolfe, concello de Páramo.
A Cancela (Pontevedra), lugar de la parroquia de Salcedo, concello de Pontevedra.
A Cancela (Rairiz de Veiga), lugar de la parroquia de Zapeaus, concello de Rairiz de Veiga.
A Cancela (Sanjenjo), lugar de la parroquia de Nantes, concello de Sanjenjo.
A Cancela (Tuy), lugar de la parroquia de Paramos, concello de Tuy.
A Cancela (Valle del Dubra), lugar de la parroquia de Arabexo, concello de Valle del Dubra.
A Cancela (Codesido), lugar de la parroquia de Codesido, concello de Villalba.
A Cancela (Goiriz), lugar de la parroquia de Goiriz, concello de Villalba.
A Cancela (A Torre), lugar de la parroquia de A Torre, concello de Vilalba.
Cancela de Areas, lugar de la parroquia de Malpica de Bergantiños, concello de Malpica de Bergantiños.
Cancela de Sixaos, lugar de la parroquia de San Mamede de Lousada, concello de Guntín.
A Cancela Abrea, lugar de la parroquia de Dodro, concello de Dodro.
A Cancela Grande, lugar de la parroquia de Casteláns, concello de Covelo.
A Cancela Vella, lugar de la parroquia de San Pedro de Benquerencia, concello de Barreiros.